Șoimul de Galápagos (Buteo galapagoensis) este o pasăre nemigratoare și singura pasăre 
de pradă care trăiește în Insulele Galápagos. Interesant la această specie este modul de a comunica cu celelalte păsări din specia lor, mai ales în perioada de împerechere când femela care are pui este ajutată în creșterea lor de mai mulți masculi. 

Șoimul de Galápagos este o pasăre din familia Accipitridae. Este o specie vulnerabilă aflată pe lista roșie a IUCN. Ca specie a apărut în Arhipelagul Galapagos, mai mult de 300 000 de ani.

Note 

Accipitridae